Yoshio Kuroda ist der Name folgender Personen:

* Yoshio Kuroda (Mediziner) (* 1925), japanischer Sportmediziner und Sportfunktionär 
 Yoshio Kuroda (Regisseur) (* 1936), japanischer Filmregisseur